

Декстер — місто, штат Джорджія
 Декстер — місто, штат Айова
 Декстер — місто, штат Канзас
 Декстер — місто, штат Мен
 Декстер — місто, штат Мічиган
 Декстер — місто, штат Міннесота
 Декстер — місто, штат Міссурі
 Декстер — місто, штат Нью-Мексико
 Декстер — місто, штат Вісконсин
 Декстер — селище, штат Нью-Йорк
 Декстер — переписна місцевість, штат Кентуккі
 Декстер — переписна місцевість, штат Мен